Открытый чемпионат Китая по теннису () - ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 500 для мужчин и Премьер-турниры WTA для женщин. Проводится на открытых хардовых кортах в Пекине, Китай. В 2009 году соревнования прошли со 2 по 11 октября.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Энди Роддик
 женский одиночный разряд —  Елена Янкович
 мужской парный разряд —  Стивен Хасс /  Росс Хатчинс
 женский парный разряд —  Анабель Медина Гарригес /  Каролина Возняцки

Соревнования

Мужской одиночный разряд 

 Новак Джокович обыграл  Марина Чилича со счётом 6-2, 7-6(4)

Женский одиночный разряд 

 Светлана Кузнецова обыграла  Агнешку Радваньскую со счётом 6-2, 6-4

Мужской парный разряд 

 Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Марка Ноулза /  Энди Роддика со счётом 6-4, 6-2

Женский парный разряд 

 Се Шувэй /  Пэн Шуай обыграли  Аллу Кудрявцеву /  Екатерину Макарову со счётом 6-3, 6-1

См. также 
 Открытый чемпионат Китая по теннису
 Мировой тур ATP 2009
 WTA Тур 2009
 Мировой тур ATP 500
 Премьер-турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA

Китай
Октябрь 2009 года
2009